Gansiniec ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gansiniec (1919–1999), polnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ryszard Gansiniec (1888–1958), polnischer Klassischer Philologe und Kulturwissenschaftler